Богданова, Светлана:
 Богданова, Светлана Владимировна (род. 1964) — советская и российская гандболистка.
 Богданова, Светлана Вячеславовна — мастер по спортивным танцам, чемпионка Республики Беларусь.
 Богданова, Светлана Юрьевна (род. 1970) — российский поэт и прозаик.